«Avril Lavigne» — п'ятий студійний альбом канадської співачки Авріл Лавінь. Альбом вийшов 1 листопада 2013 року.

Список пісень 

Примітки
 означає додаткового продюсера
 означає продюсера вокалу

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Авріл Лавінь 

Альбоми Авріл Лавінь
Альбоми Epic Records